2003 Голяма награда на Австралия е 19-о за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 9 март 2003 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Австралия